Мостовые ворота:

 Мостовые ворота — северо-западная воротная башня городской стены в городе Ахене (Германия).
 Мостовые ворота — историческое сооружение в Варшаве, расположенное на побережье реки Вислы.
 Мостовые ворота — одни из трёх ворот средневекового Торуня, сохранившихся до наших дней.